Палеополис — греческий топоним. Может означать:
 Палеополис (Андрос) — деревня на Андросе.
 Палеополи (Китира) — деревня на Китире.
 Палеополис (Самотраки) — деревня на Самотраки.

См. также 
 Йитион